Людвигслуст-Пархим  () — район в Германии. Входит в землю Мекленбург-Передняя Померания. 

Центр района — город Пархим. Занимает площадь 4767 км². Численность населения по  оценке на 31 декабря 2017 года составляет 212 522 человека.

История 
Образован в 2011 году через объединение двух упразднённых районов Людвигслуст и Пархим.

Административное деление 
Численность населения городов и управлений, а также общин (коммун) по оценке на 31 декабря 2016 года.

Управления без общин (города):
 Бойценбург, город * — Boizenburg/Elbe, Stadt (10.527)
 Хагенов, город * — Hagenow, Stadt (11.713)
 Любтен, город — Lübtheen, Stadt (4780)
 Лудвигслуст, город * — Ludwigslust, Stadt (12.306)
 Пархим, город * — Parchim, Stadt (17.964)

Управления с общинами:

1. Управление Бойценбург-Ланд	—	Amt Boizenburg-Land (7393) [Sitz: Boizenburg/Elbe]
 Бенгерсторф 	—	Bengerstorf (543)
 Безиц 	—	Besitz (451)
 Бральсторф 	—	Brahlstorf (709)
 Дерзенов 	—	Dersenow (468)
 Грессе 	—	Gresse (692)
 Гревен 	—	Greven (729)
 Ной-Гюльце 	—	Neu Gülze (774)
 Носторф 	—	Nostorf (818)
 Шванхайде 	—	Schwanheide (694)
 Тельдау 	—	Teldau (1090)
 Тессин-Бойценбург 	—	Tessin b. Boizenburg (425)
2. Управление Кривиц	—	Amt Crivitz (24.852)
 Банцков 	—	Banzkow (2736)
 Барнин 	—	Barnin (488)
 Бюлов 	—	Bülow (335)
 Камбс 	—	Cambs (617)
 Кривиц 	—	Crivitz, Stadt * (4880)
 Демен 	—	Demen (843)
 Добин-ам-Зе 	—	Dobin am See (1929)
 Фридрихсруэ 	—	Friedrichsruhe (880)
 Гёрен 	—	Gneven (351)
 Ланген-Брюц 	—	Langen Brütz (464)
 Лецен 	—	Leezen (2196)
 Пиннов 	—	Pinnow (1928)
 Плате 	—	Plate (3323)
 Рабен-Штейнфельд 	—	Raben Steinfeld (1044)
 Зуков 	—	Sukow (1462)
 Трамм 	—	Tramm (930)
 Цапель 	—	Zapel (446)
3. Управление Дёмиц-Маллис	—	Amt Dömitz-Malliß (8671)
 Дёмиц 	—	Dömitz, Stadt * (3046)
 Гребс-Ниндорф 	—	Grebs-Niendorf (558)
 Каренц 	—	Karenz (230)
 Мальк-Гёрен 	—	Malk Göhren (407)
 Маллис 	—	Malliß (1144)
 Ной-Калис 	—	Neu Kaliß (1968)
 Филанк 	—	Vielank (1318)
4. Управление Эльденбург-Любц	—	Amt Eldenburg Lübz (12.467)
 Галлин-Куппентин 	—	Gallin-Kuppentin (459)
 Гельсбах 	—	Gehlsbach (522)
 Гишов 	—	Gischow (243)
 Гранцин 	—	Granzin (429)
 Крайен 	—	Kreien (371)
 Критцов 	—	Kritzow (449)
 Любц 	—	Lübz, Stadt * (6197)
 Марниц 	—	Marnitz (763)
 Пассов 	—	Passow (690)
 Зиггельков 	—	Siggelkow (859)
 Зукков 	—	Suckow (513)
 Тессенов 	—	Tessenow (584)
 Вердер 	—	Werder (388)
5. Управление Гольдберг-Мильдениц	—	Amt Goldberg-Mildenitz (6735)
 Доббертин 	—	Dobbertin (1123)
 Гольдберг 	—	Goldberg, Stadt * (3591)
 Местлин 	—	Mestlin (756)
 Ной-Позерин 	—	Neu Poserin (526)
 Техентин 	—	Techentin (739)
6. Управление Грабов	—	Amt Grabow (11.036)
 Балов 	—	Balow (336)
 Брунов 	—	Brunow (310)
 Дамбек 	—	Dambeck (261)
 Эльдена 	—	Eldena (1202)
 Горлозен 	—	Gorlosen (486)
 Грабов 	—	Grabow, Stadt * (5684)
 Карштедт 	—	Karstädt (600)
 Креммин 	—	Kremmin (236)
 Милов 	—	Milow (399)
 Мёлленбек 	—	Möllenbeck (178)
 Мухов 	—	Muchow (286)
 Призлих 	—	Prislich (693)
 Цирцов 	—	Zierzow (365)
7. Управление Хагенов-Ланд	—	Amt Hagenow-Land (8550) [Sitz: Hagenow]
 Альт-Цахун 	—	Alt Zachun (354)
 Бандениц 	—	Bandenitz (477)
 Бельш 	—	Belsch (227)
 Бобцин 	—	Bobzin (255)
 Брезегард-Пихер 	—	Bresegard bei Picher (281)
 Гаммелин 	—	Gammelin (468)
 Грос-Крамс 	—	Groß Krams (188)
 Хорт 	—	Hoort (596)
 Хюльзебург 	—	Hülseburg (152)
 Кирх-Езар 	—	Kirch Jesar (632)
 Кусторф 	—	Kuhstorf (759)
 Морас 	—	Moraas (460)
 Петов-Штеген 	—	Pätow-Steegen (391)
 Пихер 	—	Picher (639)
 Притцир 	—	Pritzier (460)
 Редефин 	—	Redefin (543)
 Зетцин 	—	Setzin (468)
 Штрокирхен 	—	Strohkirchen (326)
 Тоддин 	—	Toddin (444)
 Варлиц 	—	Warlitz (430)
8. Управление Лудвигслуст-Ланд	—	Amt Ludwigslust-Land (8270) [Sitz: Ludwigslust]
 Альт-Кренцлин 	—	Alt Krenzlin (750)
 Брезегард-Эльдена 	—	Bresegard bei Eldena (196)
 Гёлен 	—	Göhlen (335)
 Грос-Лаш 	—	Groß Laasch (965)
 Лойссов 	—	Leussow (243)
 Любессе 	—	Lübesse (703)
 Люблов 	—	Lüblow (562)
 Растов 	—	Rastow (1869)
 Зюльсторф 	—	Sülstorf (830)
 Илиц 	—	Uelitz (432)
 Варлов 	—	Warlow (474)
 Вёббелин 	—	Wöbbelin (911)
9. Управление Нойштадт-Глеве	—	Amt Neustadt-Glewe (7779)
 Бливенсторф 	—	Blievenstorf (435)
 Бренц 	—	Brenz (520)
 Нойштадт-Глеве 	—	Neustadt-Glewe, Stadt * (6824)
10. Управление Пархимер-Умланд	—	Amt Parchimer Umland (8249) [Sitz: Parchim]
 Домзюль 	—	Domsühl (1331)
 Грос-Годемс 	—	Groß Godems (403)
 Карренцин 	—	Karrenzin (544)
 Левицранд	—	Lewitzrand (1375)
 Обере-Варнов	—	Obere Warnow (779)
 Ром 	—	Rom (789)
 Шпорниц 	—	Spornitz (1284)
 Штольпе 	—	Stolpe (351)
 Цигендорф 	—	Ziegendorf (603)
 Цёльков 	—	Zölkow (790)
11. Управление Плау-ам-Зее	—	Amt Plau am See (8140)
 Баркхаген 	—	Barkhagen (615)
 Ганцлин 	—	Ganzlin (1449)
 Плау-ам-Зе 	—	Plau am See, Stadt * (6076)
12. Управление Штернбергер-Зеенландшафт	—	Amt Sternberger Seenlandschaft (12.383)
 Бланкенберг 	—	Blankenberg (379)
 Борков 	—	Borkow (421)
 Брюэль 	—	Brüel, Stadt (2566)
 Дабель 	—	Dabel (1417)
 Хоэн-Приц 	—	Hohen Pritz (373)
 Клостер-Темпцин 	—	Kloster Tempzin (557)
 Кобров 	—	Kobrow (420)
 Кулен-Вендорф 	—	Kuhlen-Wendorf (792)
 Мустин 	—	Mustin (384)
 Штернберг 	—	Sternberg, Stadt * (4252)
 Вайтендорф 	—	Weitendorf (383)
 Витцин 	—	Witzin (439)
13. Управление Штралендорф	—	Amt Stralendorf (11.594)
 Дюммер 	—	Dümmer (1446)
 Хольтузен 	—	Holthusen (898)
 Клайн-Роган 	—	Klein Rogahn (1323)
 Пампов 	—	Pampow (2968)
 Шоссин 	—	Schossin (237)
 Штралендорф 	—	Stralendorf * (1386)
 Варзов 	—	Warsow (644)
 Виттенфёрден 	—	Wittenförden (2544)
 Цюлов 	—	Zülow (148)
14. Управление Виттенбург	—	Amt Wittenburg (9268)
 Виттенбург 	—	Wittenburg, Stadt * (6355)
 Виттендёрп 	—	Wittendörp (2913)
15. Управление Царрентин	—	Amt Zarrentin (9885)
 Галлин 	—	Gallin (552)
 Когель 	—	Kogel (649)
 Люттов-Фаллун 	—	Lüttow-Valluhn (845)
 Феллан 	—	Vellahn (2705)
 Царрентин-на-Шальзе 	—	Zarrentin am Schaalsee, Stadt * (5134)

Всего 212 562 человек (31.12.2016).

Галерея

Примечания 

Районы Мекленбурга-Передней Померании